Wimbledon 2015 – trzeci w sezonie tenisowy turniej wielkoszlemowy, który odbywał się w dniach 29 czerwca–12 lipca, tradycyjnie na trawiastych kortach All England Lawn Tennis and Croquet Club w London Borough of Merton – dzielnicy brytyjskiego Londynu. Była to 129. edycja rozgrywek. Pula nagród wynosiła 26 750 000 funtów szterlingów.

W grze pojedynczej mężczyzn tytuł sprzed roku obronił Novak Đoković, który pokonał 7:6(1), 6:7(10), 6:4, 6:3 Rogera Federera. W grze pojedynczej kobiet Serena Williams triumfowała nad Garbiñe Muguruzą wynikiem 6:4, 6:4. W deblu mężczyzn Jean-Julien Rojer i Horia Tecău pokonali Jamiego Murraya i Johna Peersa 7:6(5), 6:4, 6:4. W grze podwójnej kobiet zwyciężyły Martina Hingis i Sania Mirza, które w finale pokonały Jekatierinę Makarową i Jelenę Wiesninę 5:7, 7:6(4), 7:5. W grze mieszanej Martina Hingis wraz z Leanderem Paesem pokonali w meczu o mistrzostwo Tímeę Babos i Alexandra Peyę wynikiem 6:1, 6:1.

Reilly Opelka zwyciężył w rozgrywkach singlowych chłopców z Mikaelem Ymerem 7:6(5), 6:4. W rozrywkach dziewcząt Sofja Żuk pokonała Annę Blinkową wynikiem 7:5, 6:4. Lý Hoàng Nam i Sumit Nagal wygrali 6:7(4), 6:4 z Reilly'm Opelką i Akirą Santillanem w grze podwójnej chłopców. Dalma Gálfi wraz z Fanny Stollár zwyciężyły w finale debla dziewcząt 6:3, 6:2 z Wierą Łapko i Terezą Mihalíkovą.

W deblu na wózkach mistrzami zostali Gustavo Fernández oraz Nicolas Peifer, którzy w ostatnim meczu pokonali Michaëla Jeremiasza i Gordona Reida 7:5, 5:7, 6:2. W grze podwójnej kobiet na wózkach triumfowały Yui Kamiji i Jordanne Whiley, dzięki wygranej 6:2, 5:7, 6:3 odniesionej nad Jiske Griffioen i Aniek van Koot.

Goran Ivanišević wraz z Ivanem Ljubičiciem wygrali w rozgrywkach legend mężczyzn z Wayne'em Ferreirą i Sébastienem Grosjeanem 6:3, 1:6, 10–5. Magdalena Maleewa i Rennae Stubbs pokonały 3:6, 7:5, 10–8 Martinę Navrátilovą i Salimę Safar w turnieju legend kobiet. Jacco Eltingh i Paul Haarhuis w turnieju legend seniorów pokonali w finale 6:4, 6:4 Guya Forgeta oraz Cédrica Pioline.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Turnieje juniorskie

Gra pojedyncza chłopców

Gra pojedyncza dziewcząt

Gra podwójna chłopców

Gra podwójna dziewcząt

Turnieje zawodników na wózkach

Gra podwójna mężczyzn na wózkach

Gra podwójna kobiet na wózkach

Turnieje legend

Turniej legend mężczyzn

Turniej legend kobiet

Turniej legend seniorów

Rezygnacje 
Z udziału w zawodach zrezygnowali następujący zawodnicy:
  David Ferrer
  Peng Shuai

Dzikie karty 
Brytyjska federacja tenisowa przyznała dzikie karty zawodnikom, którzy nie uzyskali bezpośredniego awansu do turnieju głównego.

Kwalifikanci 
Zawodnikom z miejsc niezapewniających bezpośredniego udziału w turnieju przysługuje prawo startu w kwalifikacjach, zarówno w singlu kobiet, jak i mężczyzn.

Szczęśliwi przegrani 
Zawodnicy, którzy przegrali w kwalifikacjach, mogli zostać przeniesieni do turnieju głównego jako szczęśliwi przegrani, gdy z udziału w turnieju zrezygnował jeden z wcześniej zgłoszonych uczestników.

Obrońcy tytułów 
Tabela prezentuje obrońców tytułu z 2014 roku oraz mistrzów z roku 2015.

Porażki rozstawionych 
Poniższe tabele prezentują porażki zawodników z rozstawieniem z podziałem na dzień zawodów, datę i rundę, w której tenisista odpadł.

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Wimbledon 2015